Questa lista raccoglie i capi di Stato dell'Irlanda, a partire dal 1922, anno della costituzione dello Stato Libero d'Irlanda, il primo Stato irlandese, come dominion autonomo all'interno dell'Impero britannico, ad oggi.

Dal 1922 al 1937 il re del Regno Unito rimase formalmente il capo di Stato dell'Irlanda; fu rimpiazzato da un presidente, senza una chiara suddivisione dei ruoli, dopo la crisi seguita all'abdicazione di Edoardo VIII e all'approvazione della Costituzione d'Irlanda voluta da Éamon de Valera. La Repubblica fu poi proclamata ufficialmente solo nel 1949.

Re d'Irlanda 

Il primo monarca inglese a fregiarsi del titolo di re d'Irlanda non fu Giorgio V, bensì Enrico VIII. Giorgio V fu il primo sovrano dello Stato Libero d'Irlanda, ed era rappresentato nel paese da un governatore generale.

Governatori generali

Presidenti d'Irlanda 
Il Presidente viene eletto direttamente dai cittadini per un mandato di 7 anni.

Linea temporale

Titolatura

Note

Voci correlate 
 Presidente della Repubblica d'Irlanda
 Repubblica d'Irlanda
 Taoiseach
 Storia della Repubblica d'Irlanda

Collegamenti esterni 
 
 
 

Politica dell'Irlanda
Irlanda
Presidenti dell'Irlanda